Samec ist der Name von:
Max Samec (1881–1964), slowenischer Chemiker
Petr Samec (* 1964), tschechischer Fußballer